Сеньї () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим
 Сеньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сеньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен